Neuromodulacija može da se odnosi na:

 Neuromodulacija (biologija)
 Neuromodulacija (medicina)